Windfeld er efternavnet på flere personer:

 Ib Windfeld (1875-1960) – en dansk landmand og inspektør
 Lars Windfeld (født 1962) – en tidligere dansk fodboldspiller
 Hanne Windfeld (født 1959) – en dansk skuespiller
 Peter Windfeld (1900-1973) – en dansk overkirurg

Windfeld-Hansen:
 Erik Windfeld-Hansen (1897-1975) – en dansk ingeniør
 Hans Windfeld-Hansen (1847-1931) – en dansk bankdirektør og politiker
 Holger Windfeld-Hansen (1888-1967) – en dansk fabrikant
 Ib Windfeld-Hansen (1845-1926) – en dansk belysningsdirektør
 J.A. Windfeld-Hansen (1855-1936) – en dansk farmaceut og fabrikant
 Marius Windfeld-Hansen (1850-1937) – en dansk fabrikant